Een verkeersweg:
 N166 (België)
 N166 (Frankrijk)
 N166a (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing